Die Virginia Slims of Los Angeles & Bridgestone Doubles of Los Angeles 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in Los Angeles. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 23. bis 29. Januar 1978 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Los Angeles